Мариямпольское староство — административно-территориальные единицы в Литвы:
  () — староство Вильнюсского района;
  ()— староство Мариямпольского самоуправления.